Oryzorictinae — підродина ссавців родини Тенрекові (Tenrecidae). Всі види мешкають на Мадагаскарі. Тіло завдовжки від 10 до 42 см та мають довгий хвіст. Хутро цих тварин сіро-коричневого забарвлення. Oryzorictinae — хижаки.

Класифікація 
Підродина містить 24 види у трьох родах:
 Рід Limnogale
 Limnogale mergulus
 Рід Microgale
 Microgale brevicaudata
 Microgale cowani
 Microgale dobsoni
 Microgale drouhardi
 Microgale dryas
 Microgale fotsifotsy
 Microgale gracilis
 Microgale gymnorhyncha
 Microgale jenkinsae
 Microgale jobihely
 Microgale longicaudata
 Microgale majori
 Microgale monticola
 Microgale nasoloi
 Microgale parvula
 Microgale principula
 Microgale pusilla
 Microgale soricoides
 Microgale taiva
 Microgale talazaci
 Microgale thomasi
 Рід Oryzorictes
 Oryzorictes hova
 Oryzorictes tetradactylus

Посилання 
 Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999, ISBN 0-8018-5789-9.
 Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (Hrsg.): Mammal Species of the World. 3. Ausgabe. The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2005, ISBN 0-8018-8221-4.
 Christophe Douady et al.: Molecular Evidence for the Monophyly of Tenrecidae (Mammalia) and the Timing of the Colonization of Madagascar by Malagasy Tenrecs. In: Molecular Phylogenetics and Evolution Vol. 22 (2002) S. 357–363. PMID 11884160

Тенрекові
Підродини ссавців